Champions League 2017 kan avse:
AFC Champions League 2017 - Asiens Champions League.
Caf Champions League 2017 - Afrikas Champions League.
OFC Champions League 2017 - Oceaniens Champions League.